Лабасті́д-Габо́сс, Лабастід-Ґабосс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південь від Парижа, 75 км на північний схід від Тулузи, 13 км на північ від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 255 осіб у працездатному віці (15-64 років) 189 були активні, 66 — неактивні (показник активності 74,1%, у 1999 році було 66,8%). З 189 активних працювало 177 осіб (96 чоловіків та 81 жінка), безробітних було 12 (5 чоловіків та 7 жінок). Серед 66 неактивних 24 особи були учнями чи студентами, 24 — пенсіонерами, 18 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 473,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Лабастід-Габосс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн